Le nom ou le surnom de Louis d'Orléans a été porté par plusieurs princes français de la maison capétienne de Valois, ainsi que par des Capétiens issus par bâtardise de cette maison :

 Louis d'Orléans (mort en 1397), évêque du , fils naturel de Philippe de France, duc d'Orléans.
1392-1407 : Louis de France (1372-1407), dit Louis I d'Orléans, duc d'Orléans, fils du roi Charles V le Sage ;
1465-1498 : Louis d'Orléans (1462-1515), dit Louis II d'Orléans, duc d'Orléans, petit-fils du précédent, accède au trône en 1498 sous le nom de Louis  ;
Louis d'Orléans (1480-1516), dit Louis  d'Orléans-Longueville (branche illégitime issue d'un fils naturel du frère du roi Charles VI), chambellan de France, grand sénéchal et gouverneur de Provence ; 
1549-1550 : Louis de France (1549-1550), dit Louis III d'Orléans, duc d'Orléans, fils du roi Henri II.

Le nom de Louis d'Orléans a également été porté par plusieurs princes français de la quatrième maison d'Orléans (branche capétienne issue des Bourbons) :

 Louis d'Orléans (1703-1752), dit Louis IV d'Orléans, duc d'Orléans, fils de Philippe d'Orléans (1674-1723), régent de France.
 Louis d'Orléans (1814-1896), duc de Nemours, fils de Louis-Philippe, roi des Français.
 Louis d'Orléans (1845-1866), prince de Condé, fils aîné du duc d'Aumale et de Caroline Auguste de Bourbon, princesse des deux Siciles, duchesse d'Aumale, est mort à Sydney (Australie) le  à l'âge de 21 ans.